PCM ima više značenja:
 Pravoslavna crkva Moldavije
 Impulsna kodna modulacija